Malekshāhī kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seh Chekān, ort, Kermanshah, 
 Shahrestān-e Malekshāhī, kommun, Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar